Смерть футболистов на поле —

Во времена зарождения футбола ситуация со смертностью на поле обстояла катастрофически. Низкий уровень медицины привёл к тому, что в 1881—1899 годах погибло около 100 футболистов и регбистов.

Положение, которое существовало тогда в футболе, стало объектом внимания медицинского журнала Lancet. В статье за март 1894 года отмечалось, что игрок вёл мяч, пока не терял его. Это влекло за собой множество нападений на игрока. На игроков, которые пытались нанести удар головой по мячу, нападали и опрокидывали на землю, что допускалось правилами. В статье за апрель 1899 года замечалось, что опасность уменьшилась, хотя всё равно существует. В статье за декабрь 1905 года говорилось, что увеличение темпа игры вызвало больше столкновений на поле, но благодаря судьям травматизм снизился.

В XX веке смерти на поле стали случаться реже. Если в XIX веке футболисты умирали в основном из-за столкновений на поле и несвоевременного оказания медицинской помощи, то сейчас повысилась смертность из-за проблем с сердцем вследствие значительно увеличившихся физических нагрузок на спортсменов.

В первом десятилетии XXI века смертность на поле резко выросла. Вот что говорит по этому поводу кандидат медицинских наук Дмитрий Поляков:

От футболистов теперь требуется пробежать за игру не меньше десяти километров. Только тогда считается, что игрок нормально отработал в матче и выложился полностью. Но почему-то все при этом забывают, что возможности человеческого организма не беспредельны

В данном списке приведены лишь имена футболистов, умерших от естественных причин, вызванных повреждениями, полученными во время игры. В него не включены спортсмены, попавшие в авто- и авиакатастрофы (такие, как Михаил Ерёмин или футболисты Торино—1949), убитые (Андрес Эскобар) или умершие в местах подготовки к матчам (Даниэль Харке и Давиде Астори).

Список футболистов, умерших до Первой мировой войны

Список футболистов, умерших после Первой мировой войны

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья о смертях в футболе на сайте Spartacus Educational

Списки умерших
Списки футболистов